Влади́мир Плато́нович Крыло́в (1841—1906) — русский , профессор Харьковского университета.

Биография 
Родился  года.

Медицинское образование получил в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, которую окончил в 1868 году; затем два года работал при кафедре патологической анатомии у М. М. Руднева. В 1870 году защитил докторскую диссертацию «О патолого-анатомических изменениях легких у сифилитиков». С 1871 года — прозектор Варшавского университета по кафедре судебной медицины; одновременно преподавал частную патологию и терапию. С 1873 до 1902 года) — профессор кафедры патологической анатомии медицинского факультета Харьковского университета.

Им создана школа отечественных патоморфологов, к которой относятся B. К. Высокович, К. Ф. Еленевский, , И. Ф. Пожариский, C. Л. Эрлих и др.

В своих научных работах он одним из первых в России разработал учение об антропометрии и типах телосложения. Под руководством В. П. Крылова был издан уникальный труд — «Школьная хроника» — изложение 506 студенческих рефератов с разработкой секционного материала и их тщательным анализом. В. П. Крылов также известен как издатель-переводчик учебников по патологической анатомии, в числе которых: Интерстициальная пневмония / [Соч.] [Проф. Th. Juergensen'a] (1881), Наставление к судебным вскрытиям трупов / Соч. д-ра Гуго Миттенцвейга (Харьков: тип. М. Зильберберга, 1878), Очерк патологической гистологии с особенным обращением внимания на методику исследования / [Соч.] Д-ра Антона Вейксельбаума (Харьков, 1894. — 592 с.), Руководство к патологоанатомической диагностике и вскрытию трупов / [Соч.] Д-ра И. Орта (Харьков: тип. М. Зильберберга, 1877. — 572 с.), Очерк общей гистологии / [Соч.] Д-ра И. Диссе (Харьков: тип. А. Дарре, 1893).

В. П. Крылов принимал активное участие в деятельности Харьковского медицинского общества, которое после его смерти выпустило в двух томах «Сборник в память профессора Владимира Платоновича Крылова» (Харьков, 1907—1912).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Портрет профессора В. П. Крылова работы А. М. Иваницкого — Фотографии из частного собрания С. Е. Володарского на сайте «Большой русский альбом»